

La bataille de Châteauguay est une bataille qui a eu lieu en 1813 entre la colonie britannique du Canada et les États-Unis sur les rives de la rivière Châteauguay ;
 Châteauguay est un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existe de 1854 à 1867.

Châteauguay est une municipalité du Québec
 Châteauguay est une circonscription électorale provinciale du Québec
 Châteauguay-Huntingdon, ancienne circonscription électorale fédérale de 1914 à 1947
 Châteauguay-Huntingdon-La Prairie, ancienne circonscription électorale fédérale de 1947 à 1966
 Châteauguay-Laprairie est un ancien district électoral provincial du Québec ayant existé de 1939 à 1944
 Châteauguay—Saint-Constant est une circonscription électorale fédérale du Québec
 Rivière Châteauguay est un cours d'eau situé en Montérégie (sud du Québec), traversant la ville du même nom
 Rivière Châteauguay est un affluent de la rivière Caniapiscau dont le courant se déverse successivement dans la rivière Koksoak, puis dans la baie d'Ungava. Elle coule dans le territoire non organisé de la Rivière-Koksoak, dans le Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec.
 La seigneurie de Châteauguay est une seigneurie de la Nouvelle-France.